Damonte ist der Familienname folgender Personen:

 Israel Damonte, argentinischer Fußballspieler
 Juan Damonte (1945–2005), argentinischer Schriftsteller
 Mario Damonte († 1974), italienischer Autorennfahrer
 Raúl Damonte Botana (1939–1987), Comiczeichner, Autor und Schauspieler, siehe Copi